Села:
 Яринівка — Рівненська область, Рівненський район
 Яринівка — Рівненська область, Сарненський район